Свободный — посёлок в Тюменцевском районе Алтайского края России. Входит в состав Заводского сельсовета.

География 
Расположен в 2,5 к западу от центра сельского поселения посёлка Заводской.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района